Fitzwalter oder FitzWalter steht für:
 Fitzwalter (Familie), anglonormannisches Adelsgeschlecht
 Baron FitzWalter, erblicher britischer Adelstitel in der Peerage of England
 Earl FitzWalter, erblicher britischer Adelstitel in der Peerage of Great Britain

Fitzwalter ist der Familienname folgender Personen:
 Elizabeth Fitzwalter, 8. Baroness Fitzwalter (1430–1485/1505), englische Adlige
 John Fitzwalter, 3. Baron Fitzwalter (um 1315–1361), englischer Adliger
 Patrick FitzWalter, 1. Earl of Salisbury († 1168), anglonormannischer Adliger, siehe Patrick of Salisbury, 1. Earl of Salisbury